Николаевское городское поселение — муниципальное образование (городское поселение) в России:

 Николаевское городское поселение — в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Николаевское городское поселение — в  Николаевском районе Ульяновской области.

См. также